Saint-Amans puede referirse a: 

 Saint-Amans, comuna francesa situada en Ariège.
 Saint-Amans, comuna francesa situada en Aude.
 Saint-Amans, comuna francesa situada en Lozère.